Сисука или Сикука ():
 Сикука — название Поронайска в период нахождения Южного Сахалина в составе Японии.
 Сикука (уезд) — уезд на Сахалине в период нахождения Южного Сахалина в составе Японии.
 Сиcука (округ) — округ на Сахалине в период нахождения Южного Сахалина в составе Японии.
 Станция Нака-Сикука — бывшая железнодорожная станция в период нахождения Южного Сахалина в составе Японии.